Суга́ки () — село на Украине, находится в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.

Население по переписи 2001 года составляет 1664 человека. Почтовый индекс — 24031. Телефонный код — 4337.
Занимает площадь 4,8 км².

Религия 
В селе действует храм преподобного Симеона Столпника Могилёв-Подольского благочиния Могилёв-Подольской епархии Украинской православной церкви.

Адрес местного совета 
24031, Винницкая область, Могилёв-Подольский р-н, с. Сугаки Ленина, 7

Примечания

Ссылки 
 Сугаки на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Могилёв-Подольского района